Twist and Shout – singolo dei The Isley Brothers del 1962
 Twist and Shout – album dei Brian Poole & The Tremeloes del 1963
 Twist and Shout – EP dei The Beatles del 1963
 Twist and Shout/We Know – singolo dei Brian Poole & The Tremeloes del 1963